

Struttura della Casata

Colonna – Linea originaria

Colonna dei Signori di Gallicano

Colonna di Sicilia

Colonna di Roma

Colonna dei Signori e Principi di Palestrina

Colonna dei Duchi e Principi di Paliano

Colonna dei Duchi di Paliano

Colonna dei Principi di Paliano

Colonna dei Principi di Carbognano

Colonna dei Principi di Sonnino e di Stigliano

Colonna dei Principi di Summonte

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Colonna
 Palazzo Colonna
 Stato Pontificio
 Nobiltà nera
 Stemma parlante
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

 
Colonna
Colonna